Făgetu se poate referi la:

Făgetu, Argeș
Făgetu, Dâmbovița
Făgetu, Prahova
Făgetu, Sălaj
Făgetu, Vrancea

Altele 
 Făgetu de Sus (dezambiguizare)
 Făgetu de Jos

Vezi și 
 Făget (dezambiguizare)
 Făgețel (dezambiguizare)
 Râul Făgetu